Карл Гертнер:
 Гертнер, Карл Людвиг (1785—1829) — немецкий медик.
 Гертнер, Карл Фридрих фон (1772—1850) — немецкий ботаник и врач.